Viljanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), homme politique finlandais
Elias Viljanen (né en 1975), musicien finlandais
 (1874-1954), homme politique finlandais
 (né en 1980), homme politique finlandais
 (né en 1960), homme politique finlandais
 (1872-1928), homme politique finlandais
 (1900-1984), critique et écrivain finlandais
 (1937-2015), homme politique finlandais

 (né en 1987), joueur et arbitre finlandais de football
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1971), joueur finlandais de football
 (1874-1946), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois